

Caratteristiche tecniche

Giocatore
Era un centrocampista che faceva della visione di gioco e dell'abilità nell'ultimo passaggio i suoi punti di forza; era in grado di giocare sia dietro le punte che davanti alla difesa, facendo da collante fra tutti i reparti.

Carriera

Giocatore
Nel 1966 viene tesserato dal , dove rimane fino al 1973, giocando in tutte le categorie giovanili fino alla Primavera. Nel 1973 viene ceduto al , formazione di Serie C: con i brianzoli nella stagione 1973-1974 gioca 3 partite in campionato e vince la Coppa Italia Semiprofessionisti, trofeo che vince anche nella stagione successiva (nella quale scende anche in campo nella finale del torneo, segnando uno dei calci di rigore che danno la vittoria al Monza), nella quale i biancorossi chiudono inoltre il campionato (in cui Garavaglia gioca 4 partite) al secondo posto in classifica. Nella stagione 1975-1976 vince invece il campionato di Serie C, con conseguente promozione in Serie B; sempre in questa stagione vince inoltre la Coppa Anglo-Italiana, oltre a raggiungere (e perdere) la finale di Coppa Italia Semiprofessionisti.

Nella stagione 1977-1978 gioca 22 partite nel campionato di Serie C con la , con cui retrocede nel nascente campionato di Serie C2; a fine anno passa al , con cui nella stagione 1978-1979 gioca nel campionato di Serie C2. Successivamente si trasferisce al , in Serie D; sempre con i rossoneri nella stagione 1981-1982 gioca nel campionato di Serie C2.

Allenatore
Inizia ad allenare all'età di 22 anni, quando parallelamente all'attività da calciatore allena gli Esordienti dei dilettanti del Cuggiono.

In seguito, dal 1986 al 2012 ha lavorato con vari incarichi nel settore giovanile del Milan, allenando squadre di tutte le categorie giovanili e lavorando per due anni (dal 2003 al 2005) come collaboratore tecnico nella Primavera rossonera; in questi anni ha inoltre lavorato come responsabile dei camp estivi della Milan Academy. Nella stagione 2012-2013 lavora come collaboratore tecnico dell'allenatore Giuseppe Sannino nel , formazione di Serie A.

Dal 2014 al 2016 è responsabile del settore giovanile dei dilettanti piemontesi dell'Atletico Chivasso.

Nel 2016 decide di accettare la direzione tecnica del , allenando per la prima volta in carriera una formazione di calcio femminile, rilevando Nazzarena Grilli per la stagione entrante di Serie A.
Nella stagione 2018-2019 allena la prima squadra femminile di categoria promozione a Lesmo. Per la stagione 2019/2020 allena la formazione femminile ACF Como in Serie C. Tuttavia a fine ottobre viene esonerato in seguito a divergenze e dissidi con lo spogliatoio.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Monza: 1973-1974, 1974-1975

Monza: 1975-1976

Voghera: 1980-1981

Competizioni internazionali

Monza: 1976

Note

Collegamenti esterni